Fischberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Fischberg (Jachenau) (1164 m), bei Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Großer Fischberg (530,3 m), im Pfälzerwald in der Waldgemarkung von Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Fischberg (Witzelroda) (295,4 m), bei Witzelroda (Moorgrund), Wartburgkreis, Thüringen
 Fischberg (Borkenberge) (133,3 m), in den Borkenbergen nahe Hullerner Siedlung Overrath (Haltern am See), Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

außerdem:
 Fischberg (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Amt Fischberg (später auch Amt Dermbach), ehemalige territoriale Verwaltungseinheit
 Burgruine Fischberg (Fischburg), auf dem Berg Höhn zwischen Klings (Kaltennordheim) und Diedorf, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Fischerberg
 Fischburg
 Fishberg